Bernardo Attolico – diplomatico italiano
 Francesco Attolico – ex pallanuotista italiano
 Giacomo Attolico – diplomatico italiano, figlio di Bernardo